Le championnat du monde de squash 1992  est l'édition 1994 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 21 au 26 septembre 1992 à Johannesbourg.
Jansher Khan gagne son  titre de champion du monde en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1992

1992
Squash masculin
Squash masculin 1992
Monde masculin 1992
Monde masculin
Événement sportif à Johannesbourg
1992 en Afrique du Sud
Sport en septembre 1992